Špoljar ist der Familienname von:

 Branko Špoljar (1914–1985), jugoslawischer Schauspieler
 Domagoj Špoljar (* 1974), kroatischer Squashspieler